

Patronyme
 Britt Lundberg (1963- ) est une femme politique finlandaise.
 Fred Børre Lundberg (1969- ) est un ancien spécialiste norvégien du combiné nordique.
 Gustaf Lundberg (1695-1786) était un peintre suédois.
 Knud Lundberg (1920-2002) était un footballeur danois.
 Kristina Lundberg (1985- ) est une joueuse de hockey sur glace suédoise.
 Martin Lundberg (1990- ) est un joueur professionnel de hockey sur glace suédois.
 Pernilla Lundberg (1983- ) est une danseuse et mannequin suédoise.
 Ragnar Lundberg (1924-2011) était un athlète suédois.
 Ulla-Lena Lundberg (1947- ) est une écrivaine Ålandaise